Александр Николаевич Александров (; род. , Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский дипломат.

Биография 
Родился 17 августа 1960 года в Минске. В 1977 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1981 — Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, в 1995 — Военный университет РФ. С 1981 по 1991 год проходил обучение в военной академии Революционных Вооружённых Сил Кубы.

С 1981 по 1997 год служил на различных офицерских должностях в войсках Вооружённых Сил Белоруссии. После службы в Вооружённых Силах продолжил службу на различных офицерских должностях в центральном аппарате Министерства обороны и Генеральном штабе Вооружённых сил Белоруссии. На военной службе Александров пробыл до 2005 года, после чего был назначен атташе по вопросам обороны, военный и военно-воздушный атташе при Посольстве Белоруссии в США. В американском посольстве он проработал до 2008 года, после чего трудоустроился в Посольство Белоруссии в Венесуэле на туже должность. С июля 2013 по февраль 2015 — начальник управления военно-технического сотрудничества и развития экспорта Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. После работы в ГВПК был назначен на должность Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Белоруссии.

25 июня 2015 года указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был назначен на должность Чрезвычайного и полномочного посола Республики Беларусь в Республике Куба. 6 октября 2015 — в Мексике по совместительству.

Помимо родного языка владеет английским и испанским языками.

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь.

Примечания 

Выпускники Военного университета МО РФ
Выпускники Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища
Выпускники Минского суворовского военного училища
Послы других стран на Кубе
Послы Белоруссии в Мексике
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании